Proft ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Proft (* 1973), deutscher Sportkletterer
 Carter Proft (* 1994), kanadisch-deutscher Eishockeyspieler
 Gabriele Proft (1879–1971), österreichische Politikerin
 Georges De Proft, belgischer Gewichtheber 
 Ingo Proft (* 1981), deutscher Theologe und Ethiker
 Pat Proft (* 1947), US-amerikanischer Drehbuchautor, Schauspieler und Regisseur
 Werner Proft (1901–????), deutscher Feldhockeyspieler